Освајачи олимпијских медаља у атлетици за мушкарце у дисциплини бацање копља, приказани су у следећој табели. Ова дисциплина је уведена у програм Летњих олимпијских игара 1908. у Лондону. На Летњим олимпијским играма 1988. у Сеулу уведено је ново лакше копље.

Резултати у табели су дати у метрима.

Биланс медаља у бацању копља 
(Стање после ЛОИ 2012.)

hr:Bacanje koplja na Olimpijskim igrama